Мунте́ния (), иногда Великая Валахия, Большая Валахия — историческая область современной Румынии, восточная часть исторической области Валахия, между реками Дунай (на востоке и юге), Олт (на западе) и Карпатами. 

Граничит с Олтенией, Молдовой и Трансильванией. 

Историческая столица Мунтении — Тырговиште, крупнейший город — Бухарест.

См. также 
 Малая Валахия

Примечания

Литература 
 
 Анисимов К. А. В поисках Олеговой Руси —  Алгоритм, 2013 г. — (Наша Русь) — ISBN: 978-5-4438-0471-2

Валахия
Исторические области Балкан